Tantra – termine sanscrito che indica sia un insieme di testi sia un insieme di insegnamenti spirituali

Persone 
 Eti Tantra – ex giocatrice di badminton indonesiana

Religione 
 Kulārṇava Tantra – testo delle tradizioni tantriche del Kula
 Testi Tantra – insieme di opere sacre in lingua sanscrita cui fanno riferimento varie tradizioni indiane
 Vijñānabhairava Tantra – testo tantrico non dualista, fondamentale nella scuola Trika presso lo Śaivismo del Kashmir

Altro 
 Neotantra – uso nella cultura occidentale moderna del concetto del Tantra legato alla New Age
 Tantra – gruppo musicale degli anni ottanta